Hickory Dickory Dock o Hickety Dickety Dock és una cançó infantil, molt popular a Anglaterra. La primera versió gravada es pot trobar en el Tommy Thumb's Pretty Song Book, publicat a Londres aproximadament l'any 1744.

Música i text en anglés 
 Hickory dickory dock. The mouse went up the clock.

 The clock struck one. The mouse went down.

 Hickory dickory dock.

 Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

 
 A snake!

 Hickory dickory dock. The snake went up the clock.

 The clock struck two. The snake went down.

 Hickory dickory dock.

 Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

 
 A squirrel!

 Hickory dickory dock. The squirrel went up the clock.

 The clock struck three. The squirrel went down.

 Hickory dickory dock.

 Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

 
 A cat!

 Hickory dickory dock. The cat went up the clock.

 The clock struck four. The cat went down.

 Hickory dickory dock.

 Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

 
 A monkey!

 Hickory dickory dock. The monkey went up the clock.

 The clock struck five. The monkey went down.

 Hickory dickory dock.

 Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

 
 An elephant...oh no!

 Hickory dickory dock. The elephant went up the clock.

 Oh no!

 Hickory dickory dock.

Referències 

Cançons infantils